MPCV steht als Abkürzung für:
 Multi-Purpose Combat Vehicle, Luftabwehrfahrzeug des französischen Herstellers Lohr Industrie
 Mine Protected Combat Vehicle, ein rhodesisches gepanzertes Fahrzeug
 das Orion Multi-Purpose Crew Vehicle, Orion Mehrzweck-Mannschaftsfahrzeug, ein von der NASA geplantes Raumschiff

Abkürzung